BWM steht für:
 Baade-Wesselink-Methode, Verfahren in der Astronomie
 Ballast water management, siehe Ballastwasser-Übereinkommen
 Bewegungsmelder
 big white mushrooms („große weiße Pilze“), Klassifizierungskategorie der Mykologie, siehe Little brown mushrooms#Ähnliche Konzepte
 Bundeswettbewerb Mathematik
 Bahnhof Berlin-Wilhelmsruh (DS100-Code)
 Bowman Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Bowman (North Dakota), Bowman County, North Dakota
 Powiat Wysokomazowiecki in der Woiwodschaft Podlachien, Polen (Kfz-Kennzeichen)

bwm steht für:
 Biwat (auch: Mundugumor; ISO-639-3-Code), eine der Papuasprachen im Yuat Rural LLG, East Sepik Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung